Krieg peut désigner :
 Guerre en allemand ;

Nom commun 
 
 Crise Krieg-in-Sicht (« Crise guerre en vue »), une crise diplomatique faisant suite à la guerre franco-prussienne de 1870.

Nom propre 

 Jean Frédéric Krieg, général allemand.
 Lothar Krieg, athlète allemand.
 Tilmann Krieg, artiste et photographe allemand.

Titre 

 La Guerre () est le titre de plusieurs œuvres d'Otto Dix :
 Der Krieg, portfolio de cinquante eaux-fortes (1924) ;
 La Guerre, triptyque (1929-1932).
 Black Metal Ist Krieg est le quatrième album studio du groupe de Black metal allemand Nargaroth (2001).

Divers 
 Krieg est un groupe de black metal américain.

Voir aussi 
 
 
Patronyme allemand